Дрейк — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Дрейк, Альфред:
  (1893—1915) — британский солдат, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории (1915, посмертно).
  (1914—1992) — американский актёр и певец, лауреат премий «Тони» за роль в мюзикле (1954) и за театральное мастерство (1990).
  (1924—2007) — американский автор комиксов и сценарист, лауреат премии Билла Фингера (2005).
 Дрейк, Бетси (1923—2015) — американская актриса и писательница.
  (1937—2008) — американский медиаменеджер, создатель формата «босс-радио» с ротацией песен на основе популярности и минимумом перебивок.
  (род. 1956) — британский дипломат, посол Великобритании в Чили (2005—2009), Канаде (2013—2017) и Ямайке (2010—2013).
 Дрейк, Даллас (род. 1969) — канадский хоккеист.
  (1886—1965) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Детройт Тайгерс».
 Дрейк, Джеймс:
  (1667—1707) — английский врач, член Королевского общества (с 1701).
  (1837—1913) — американский солдат и газетный издатель, обладатель Медали Почёта за участие в сражении за развязку у Порт-Уолтхолла (1864).
  (1850—1941) — австралийский политик, министр обороны (1903), генеральный прокурор (1903—1904).
  (1929—2012) — американский авиаконструктор, изобретатель виндсёрфинга.
  (1931—2008) — британский игрок в регбилиг, финалист Кубка вызова в составе клуба «Халл» (1959), брат-близнец Билла Дрейка.
  (1932—2022) — американский фотограф, лауреат премии «Люси» в категории спортивных фотографий (2010).
  (1944—2022) —американский телережиссёр, номинант на премию Гильдии режиссёров Америки (1983) и «Эмми» (1983, 1986) за комедийный телесериал.
  (род. 1947) — американский физик, лауреат премии Джеймса Клерка Максвелла по физике плазмы Американского физического общества (1975).
  (род. 1969) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Аризона Кардиналс».
 Дрейк, Джессика (род. 1974) — американская порноактриса.
  (род. 1948) — британский общественный и политический деятель, президент Конгресса профсоюзов (2008).
  (1795—1820) — американский поэт.
 Дрейк, Джон:
  (ок. 1556—1628) — английский политик, член Палаты общин (1614—1626).
  (1782—1857) — американский политик, член Палаты представителей (1817—1819).
  (1916—1973) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Кливленд Рэмс».
  (1959—2008) — новозеландский регбист, чемпион мира (1987).
 Дрейк, Джулиус (род. 1959) — британский пианист, музыкальный педагог.
  (1724—1784) — британский колониальный чиновник, генерал-губернатор Манилы (1762—1764).
 Дрейк, Дэвид:
  (ок. 1800 — ок. 1870-х) — американский раб, горшечник, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
 Дрейк, Дэвид (род. 1945) — американский писатель-фантаст.
  (1785—1852) — американский врач, педагог и писатель, член Американской академии искусств и наук (с 1819).
  (род. 1994) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Майами Долфинс».
  (род. 1971) — американская художница и фотограф, чьи работы входят в частности в собрание Музея современного искусства Сан-Франциско.
 Дрейк, Ларри (1949—2016) — американский актёр.
  (1949—2019) — австралийский игрок в регбилиг, финалист Лиги Нового Южного Уэльса в составе клубов «Мэнли-Уорринга» (1970) и «Сейнт-Джордж» (1975).
 Дрейк, Майкл:
  (1946—2011) — британско-американский планетолог, обладатель медали Леонарда (2004).
  (род. 1950) — американский врач и педагог, президент Университета штата Огайо (2014—2020) и Калифорнийского университета (с 2020).
  (род. 1967) — кубинский прыгун в высоту, чемпион Центральной Америки и стран Карибского бассейна (1995).
  (1835—1907) — американский политик, мэр Буффало (1882).
  (1692—1728) — британский политик, член Палаты общин (1713—1728), отец Уильяма Дрейка (1723—1796).
  (1923—2014) — британский юрист, судья Высокого суда Англии и Уэльса (1978—1995).
  (род. 1949) — новозеландская бегунья, чемпионка Австралии по марафонскому бегу (1984—1986, 1988).
 Дрейк, Ник:
 Дрейк, Ник (1948—1974) — английский фолк-музыкант.
  (род. 1961) — британский поэт, лауреат премии Эрика Грегори Общества авторов (1990).
  (род. 1995) — американский автогонщик, национальный чемпион Автоклуба США в классе Speed2 Midget (2010, 2011).
  (1912—1972) — британский метатель молота, чемпион Великобритании (1939, 1948).
  (род. 1987) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Балтимор Ориолс» и «Тампа-Бэй Рейс».
  (1535—1603) — английский политик и чиновник, член Палаты общин (1580—1586).
  (род. 1962 или 1963) — американский редактор, лауреат премии «Лямбда» за сборник художественных произведений (1998).
  (1911—1990) — американский социолог и антрополог, лауреат Книжной премии Анисфельд-Вольф (1946) и премии Бронислава Малиновского Общества прикладной антропологии (1990).
  (1930—2021) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Чикаго Кабс» и «Филадельфия Филлис».
 Дрейк, София (1662—1741) — шведская дворянка и землевладелица.
  (1910—1993) — канадский историк науки, обладатель медали Джорджа Сартона Общества истории науки (1988).
  (1921—1997) — американский карикатурист, лауреат премии «Серебряный Рубен» Национального общества карикатуристов за сюжетный газетный стрип (1969, 1970, 1972).
  (1934—2010) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Чикаго Кабс» и «Нью-Йорк Метс».
  (род. 1992) — американский пловец, серебряный медалист Паралимпийских игр в плавании на 100 м брассом в классе SB11 и на 400 м вольным стилем в классе S11 (2016).
 Дрейк, Тед (1912—1995) — английский футболист и тренер.
  (род. 1949) — американский политик, член Палаты представителей (2005—2009).
 Дрейк, Том (ур. Альфред Синклер Олдердайс: 1918—1982) — американский актёр.
 Дрейк, Томас:
  (1797—1875) — американский юрист и политик, вице-губернатор штата Мичиган (1841—1842).
  (1930—2017) — американский рестлер и политик, председатель Палаты представителей штата Алабама (1983—1987).
  (род. 1957) — сотрудник Агентства национальной безопасности США, лауреат премии Риденаура «За правду» (2011).
  (род. 1972) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Филадельфия Иглз» и «Вашингтон Коммандерс».
 Дрейк, Уильям:
  (1606—1669) — английский юрист и политик, член Палаты общин (1640—1648, 1661—1669).
  (1658—1716) — английский политик, член Палаты общин (1640—1648, 1661—1669).
  (1723—1796) — британский политик, член Палаты общин (1746—1796), сын Монтегю Дрейка, отец Томаса Дрейка Тируитта-Дрейка.
  (1747—1795) — британский политик, член Палаты общин (1768—1795), сын предыдущего.
  (1931—2012) — британский игрок в регбилиг, финалист Кубка вызова в составе клуба «Халл» (1959), брат-близнец Джима Дрейка (1931—2008).
  (род. 1962 — британский музыкант, участник рок-группы Cardiacs (1983—1992).
 Дрейк, Фрэнк Дональд (1930—2022) — американский астроном.
 Дрейк, Франсиско (1880—1936) — испанский политик, член Конгресса депутатов (1919—1920), сын Эмилио Дрейка
 Дрейк, Фрэнсис:
 Дрейк, Фрэнсис (1540—1596) — английский мореплаватель и корсар.
  (1588—1637) — английский политик, член Палаты общин (1624, 1628—1629).
  (1617—1662) — английский политик, член Палаты общин (1646—1648).
  (1642—1718) — английский политический и военный деятель, член Палаты общин (1673—1685, 1689—1701), племянник предыдущего.
  (1694—1740) — британский политик, член Палаты общин (1715—1740).
  (1696—1771) — британский хирург и собиратель древностей, член Королевского общества (1736).
  (1723—1794) — британский политик, член Палаты общин (1747—1771, 1774—1780).
  (1724—1788 или 1789) — британский военно-морской офицер, командор-губернатор Ньюфаундленда (1750—1752).
 Дрейк, Френсис Самуэль (1729—1789) — британский адмирал.
  (1764—1821) — британский дипломат, посланник Великобритании в Дании (1790—1792).
 Дрейк, Фрэнсис Марион (1830—1903) — американский политик, губернатор штата Айова (1896—1898).
 Дрейк, Фрэнсис (1912—2000) — американская актриса.
 Дрейк, Чарльз:
  (1811—1892) — американский юрист и политик, член Сената (1867—1870).
  (1920—1998) — канадский нейрохирург, президент Королевской коллегии врачей и хирургов Канады (1971—1973), Всемирной федерации неврологических обществ (1977—1981), Американской коллегии хирургов (1984—1985) и Американской хирургической ассоциации (1986—1987).
  (1924—1997) — американский геолог, президент Геологического общества Америки (1977) и Американского геофизического союза (1984—1986).
  — американский клипмейкер; режиссёр клипа на песню Panic! at the Disco «I Write Sins Not Tragedies», удостоенного премии MTV (2006).
 Дрейк, Эдвард:
  (род. 1986) — британский горнолыжник, участник Олимпийских игр (2010).
  (род. 1990) — австралийский кинорежиссёр и сценарист.
 Дрейк, Эдвин (1819—1880) — американский нефтяник.
  (род. 1952) — британская прыгунья в воду, чемпионка Великобритании в прыжках с трамплина (1971—1972, 1974, 1980).
  (1855—1915) — испанский политик, член Конгресса депутатов (1886—1890, 1893—1895, 1898—1910), отец Франсиско Дрейка.
  (род. 1965) — британский спортивный ходок, рекордсмен Великобритании по ходьбе на 5 км (с 1990), чемпион Великобритании по ходьбе на 10 000 м (1999).
  (1910—1996) — британский предприниматель, председатель компании British Petroleum (1969—1975).
  (род. 1990) — кубинский бейсболист, игрок клубов Мексиканской бейсбольной лиги.

Составные фамилии 
  (ур. Джулл; 1901—1968) — австралийская журналистка и писательница, лауреат премии «Детская книга года» в старшей категории (1954).
  (1919—1992) — австралийский политик, министр ВВС (1969—1972).
 Дрейк-Брокман, Эдмунд (1884—1949) — австралийский юрист, военный и политический деятель, член Сената (1920—1926).
 Дрейк дель Кастильо, Эмманюэль (1855—1904) — французский ботаник испанского происхождения (номенклатурное сокращение Drake).
  (1942—2021) — британский регбист, финалист Чемпионата графств в составе команды Ланкашира (1966).
  (1932—1994) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание Музея Виктории и Альберта; сын Юджина Миллингтона-Дрейка.
  (1889—1972) — британский дипломат, посланник Великобритании в Уругвае (1933—1941).
  (1881—1964) — британский предприниматель и политик, мэр Мейдстона (1915—1916, 1923—1925, 1928—1929, 1930—1931, 1934—1935, 1939—1944, 1949—1950).
  (1830—1908) — канадский юрист и политик, мэр Виктории (1876—1877).
  (1783—1852) — британский политик, член Палаты общин (1805—1832).
  (1749—1810) — британский политик, член Палаты общин (1795—1810), сын Уильяма Дрейка (1723—1796).

Псевдоним 
 Дрейк (настоящее имя Обри Дрейк Грэм; род. 1986) — канадский рэпер и актёр.

Вымышленные персонажи 
 Вера Дрейк — персонаж британского фильма «Вера Дрейк» (2004).
 Людвиг фон Дрейк — персонаж диснеевских мультфильмов и комиксов, дядя Дональда Дака.
 Нейтан Дрейк — персонаж серии видеоигр Uncharted.
 Тим Дрейк — персонаж комиксов издательства DC Comics; третий из напарников Бэтмена, носивших псевдоним Робин.

Другое 
 «Дрейк» — тип броненосных крейсеров.

См. также 
 Драке
 Drake